Nom català de tres reis de la dinastia sassànida de Pèrsia coneguts en persa com Firuz:
 Peroz I
 Peroz II
 Peroz III
 Generals:
 '''Peroz (general persa)